

Musica 
 Morat – gruppo musicale colombiano

Persone 
 Lucile Morat (2001) – saltatrice con gli sci francese
 Jean-Pierre Morat (1846-1920) – fisiologo francese
 Osta Morat (1574-1640) – militare tunisino

Geografia

Svizzera 
 Morat – comune nel distretto di Lac (Canton Friburgo)

Pagine correlate 
 Inge Morath (1923-2002) – fotografa austriaca